Tangendorf steht für:
 Tangendorf (Groß Pankow), ein Gemeindeteil der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Tangendorf (Toppenstedt), ein Gemeindeteil der Gemeinde Toppenstedt in der Samtgemeinde Salzhausen im Landkreis Harburg in Niedersachsen